Marco Emilio Escauro puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Marco Emilio Escauro.— Cónsul en el año 115 a. C.
 Marco Emilio Escauro (antoniano).— Antoniano.
 Marco Emilio Escauro (hijo de Escauro).— Hijo mayor del cónsul del año 115 a. C.
 Marco Emilio Escauro (pretor).— Pretor en el año 56 a. C.